Альпер (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альпер, Владимир Соломонович (более известен под фамилией Нильсен; 1906—1938) — советский кинооператор, сценарист, кавалер ордена «Знак Почёта».
 Альпер, Озджан (род. 1975) — турецкий кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Альперин
 Альперович
 Альперт
 Гальперин
 Гальперн
 Гельперин
 Альпера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.